Bama – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Bama – dipartimento del Burkina Faso